Voornaam
 Meisjesnaam - afgeleid van Eva, Eefje, Aafje
 Jongensnaam - afgeleid van Ave, Aaf, Evert

Overig
 Egyptian Expeditionary Force
 Eastern Economic Forum